RPC steht als Abkürzung für:

 Rational Polynomial Coefficient, ein Verfahren zur Bildmessung
 Reedpack Containers, Mutterkonzern u. a. von RPC Bramlage
 Regional Playback Control, eine regionale Abspielverhinderung für DVDs, siehe DVD-Video #Regionalcode
 Remote Procedure Call, ein Netzwerkprotokoll für verteilte Anwendungen
 Resistive Plate Chamber, ein Detektorprinzip in der Teilchenphysik, siehe Widerstandsplattenkammer
 Reversed-Phase-Chromatography
 Role Play Convention, Spielwarenmesse in Köln
 Roman Provincial Coinage, ein Münzkatalog
 Round Palagruža Cannonball, internationale Segelregatta in der Adria
 Russian Paralympic Committee, dem Russischen Paralympischen Komitee

Abkürzung